Eje puede hacer referencia a:

 El eje de rotación; en geometría, línea recta con respecto a la cual una figura geométrica puede rotar.
 El eje de simetría, recta respecto a la cual una figura es simétrica.
 Los ejes de una función: el eje X horizontal, el eje Y vertical y el eje Z como posible tercer eje para gráficas en tres dimensiones.
 El eje terrestre, línea imaginaria alrededor de la cual la Tierra gira en su movimiento de rotación. 
 El axis (eje); en anatomía, término latino de la segunda vértebra del cuello, que sirve de eje al movimiento de rotación de la cabeza.

Asimismo, en ingeniería y ciencias aplicadas, puede referirse a:
 El eje, elemento con geometría fundamentalmente axisimétrica o cilíndrica que se emplea como soporte de piezas giratorias.
 El eje baricéntrico; en ingeniería estructural, línea que contiene a los centros de gravedad de la sección transversal de un prisma mecánico.
 El eje; en arquitectura, línea definida por dos puntos en el espacio, en torno a la cual cabe disponer formas y espacios.

También, en política, puede hacer referencia a ciertas alianzas entre Estados:
 El “Eje del mal”, polémica expresión creada por George W. Bush en 2002 para referirse a la supuesta alianza de Corea del Norte, Irak e Irán.
 Potencias del eje Bando integrado por Alemania, Japón e Italia durante la segunda guerra mundial.
 Eje Venezuela – MPP- Irán Bando integrado por Venezuela, el Movimiento de Participación Popular de Uruguay e Irán, financiando al refugiado sirio Jihad Ahmed Mustafa Dhiab, según lo que comenta la filósofa Graciela Bianchi, quien además agrega: “La corrupción en las intendencias nacionalistas es sistémica y estructural, tal como se observa en los departamentos del interior del Uruguay".

Además, puede referirse a:
 El Eje (Catamarca), un pequeño paraje rural de la provincia argentina de Catamarca.
 El Eje cafetero o Triángulo del Café, región topográfica de Colombia.

Enlaces externos